Pfarl ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pfarl (* 1939), österreichischer Jurist und Heimatforscher
 Wolfgang Pfarl (* 1944), österreichischer Manager